Дани Лаферьер, собственно Виндзор Клебер Лаферьер (, 13 апреля 1953, Порт-о-Пренс) — гаитянский писатель, живёт в Квебеке, пишет на французском языке.

Биография 
Сын мэра Порт-о-Пренс. Когда отец в 1957 эмигрировал от режима Дювалье, мать отправила сына в город Пёти-Гоав, где он вырос у бабушки. В 11 лет вернулся в столицу. Окончил университет, работал в газетах и на радио. В 1976, после убийства его друга-журналиста тонтон-макутами, эмигрировал в Канаду. Поселился в Монреале. Работал на заводе, сменил несколько мест, в 1985 опубликовал первый роман, имевший большой успех, после чего занимался журналистикой на телевидении, продолжая писать прозу. В 1990—2002 вместе с семьей жил в Майами, потом вернулся в Монреаль, где работал на радио и телевидении.

На квебекских выборах 2008 и 2012 годов поддержал левую партию Солидарный Квебек.

В 2016 году был избран в состав Французской Академии, став таким образом первым канадским, первым гаитянским и вторым (после Леопольда Сенгора) темнокожим её членом.

Произведения

Автобиографические сочинения 
 Как заниматься любовью с негром, не выбиваясь из сил/ Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, Montréal, VLB Éditeur, 1985 (экранизирован в 1989, номинация на премию Джини за лучший сценарий)
 Эросима/ Éroshima, Montréal, VLB Éditeur, 1987.
 Запах кофе/ L’Odeur du café, Montréal, VLB Éditeur, 1991 (премия Carbet de la Caraibe; переизд. Grasset, 2012)
 Вкус молодых девушек/ Le goût des jeunes filles, Montréal, VLB Éditeur, 1992 (квебекская премия Edgar-Lespérance; новая редакция — 2004, экранизация 2004)
 Cette grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un fruit?, Montréal, VLB Éditeur, 1993 (новая редакция — 2002)
 Chronique de la dérive douce, Montréal, VLB Éditeur, 1994
 Pays sans chapeau, Outremont, Lanctôt Éditeur, 1996 (переизд. — Montréal, Boréal «Compact», 2006)
 La Chair du maître, Outremont, Lanctôt Éditeur, 1997 (три новеллы из книги экранизированы Лораном Канте в фильме К югу с Шарлоттой Ремплинг)
 Le Charme des après-midi sans fin, Outremont, Lanctôt Éditeur, 1997 (переизд. — Montréal, Boréal «Compact», 2010)
 Le Cri des oiseaux fous, Outremont, Lanctôt Éditeur, 2000 (переизд. Montréal, Boréal «Compact», 2010)
 Vers le sud, Montréal, Boréal, 2006 (шорт-лист премии Ренодо)

Другие сочинения 
 Je suis fatigué, Outremont, Lanctôt Éditeur, 2001 (новая редакция — 2005)
 Les années 1980 dans ma vieille Ford, Montréal, Mémoire d’encrier, 2005
 Je suis fou de Vava, Montréal, Éditions de la Bagnole, 2006
  La fête des morts, Éditions de la Bagnole, 2008
 Je suis un écrivain japonais, Montréal, Boréal, 2008 (переизд. Boréal «Compact», 2009)
 Загадка возвращения/ L'Énigme du retour, Montréal, Boréal, 2009 (переизд. Boréal «Compact», 2010; Paris, Grasset, 2009; премия Медичи; Большая книжная премия Монреаля; Премия книготорговцев Квебека; шорт-лист Литературной премии студенчества)
 Всё крутится вокруг меня/ Tout bouge autour de moi, Montréal, Mémoire d’encrier, 2010 (переизд.- Paris, Grasset, 2011)
 Почти забытое искусство праздности/ L’Art presque perdu de ne rien faire, Montréal, Boréal, 2011.
 Дневник писателя в пижаме/ Journal d’un écrivain en pyjama, Montréal, Mémoire d’encrier, 2013

Признание 
Большая международная премия Metropolis bleu (Монреаль, 2010). Почётный доктор Университета Квебека в Римуски (2010). О писателе снят документальный фильм Педро Руиса (2009, ). Проза Лаферьера переведена на английский, испанский, голландский, польский, чешский, словенский и др. языки.

Примечания

Литература 
 Mathis-Moser U. Dany Laferrière. La dérive américaine, Montréal: VLB Éditeur, 2003
 Vasile B.M. Dany Laferrière: l’autodidacte et le processus de création, Paris: l’Harmattan, 2008
 Sroka G. Conversations avec Dany Laferrière. Montréal: Les Éditions de La Parole Métèque, 2010
 NDiaye C. Comprendre l'énigme littéraire de Dany Laferrière. Port-au-Prince: Éditions de l’Université d'État d’Haïti, 2010
 Dany Laferrière: essays on his work/ Lee Skallerup Bessette, ed. Toronto: Guernica Editions, 2013

Ссылки 
 В Канадской энциклопедии
 
 На сайте издательства Бореаль
 На сайте Французской Академии

Писатели Гаити
Поэты Гаити
Писатели Канады
Поэты Канады
Писатели Квебека
Поэты Квебека
Детские писатели Канады
Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели XXI века
Члены Французской академии
Лауреаты премии Медичи
Кинорежиссёры Канады
Кинорежиссёры Квебека
Почётные доктора Парижского университета
Почётные доктора Университета Квебека в Монреале
Почётные доктора университета Пьера и Марии Кюри
Почётные доктора Университета Макгилла
Почётные доктора Оттавского университета